Serra do Engenho Novo är en bergskedja i Brasilien.   Den ligger i delstaten Rio de Janeiro, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Brasília.

Serra do Engenho Novo sträcker sig  km i öst-västlig riktning. Den högsta punkten är  meter över havet.

Topografiskt ingår följande toppar i Serra do Engenho Novo:

 Morro dos Macacos
 Morro Pau da Bandeira
 Morro São João

Runt Serra do Engenho Novo är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Serra do Engenho Novo är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Rio de Janeiro (delstat)
Berg i Brasilien 200 meter över havet eller högre